«Изобретение» — рисованный мультипликационный фильм, выпущенный в 1989 году Творческим Объединением «Экран».

Сюжет 
Мультфильм для взрослой аудитории о различных (прежде всего — бюрократических) препятствиях, которые приходится преодолевать талантливому изобретателю-одиночке. Сатира на «общество изобретателей и рационализаторов», у руля которого стоят чиновники, ничего не смыслящие ни в изобретательстве, ни в рационализаторстве.

Создатели 
 Режиссёр: Александр Андраникян
 Авторы сценария: Александр Андраникян, Руслан Сагабалян
 Художники-постановщики: Е. Белов, А. Андраникян
 Художники-мультипликаторы: О. Сафронов, Е. Белов, А. Андраникян, А. Петросян
 Композитор: Арам Энфиаджян
 Звукорежиссёр: П. Зимин
 Роли озвучивали: Александр Пожаров, Людмила Ильина
 Оператор: Эрнст Гаман, Игорь Шкамарда
 Ассистенты: О. Щеглова, Е. Караваева
 Монтажёр: Т. Моргунова
 Редактор: В. Гусева
 Директор: З. Сараева

Ссылки 
 Мультфильм «Изобретение» на сайте sovmult.ru 
 Информация о мультфильме «Изобретение» на сайте animator.ru 
 Творческое объединение «ЭКРАН»

Мультипликационные телефильмы СССР
Короткометражные мультфильмы СССР 1989 года
Мультфильмы ТО «Экран»
Сатирические мультфильмы СССР
Рисованные мультфильмы СССР 1989 года